Amfipoli kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Amfipoli, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Amfipolis, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón,